Triplarina är ett släkte av myrtenväxter. Triplarina ingår i familjen myrtenväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenväxter
Triplarina